Kaplí zasvěcených svatému Linhartovi je více:

 Kaple svatého Linharta (Háj u Duchcova)
 Kaple svatého Linharta (Hrubý Lesnov)
 Kaple svatého Linharta (Karlovy Vary)

Svatému Linhartovi se zasvěcují i kostely:
 Kostel svatého Linharta